— японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в женском парном разряде; победительница четырёх турниров Большого шлема (трижды — в женском парном разряде, один раз — в миксте); двукратная финалистка Итогового турнира WTA (2003, 2007) в парном разряде; победительница 44 турниров WTA (шесть — в одиночном разряде).

Общая информация 
Ай — одна из двух дочерей Тадамасы и Фусако Сугиямы; её сестру зовут Май. Мама уроженки Токио имеет собственную академию в Японии, где тренируются ряд молодых японских теннисистов.

Спортивная карьера

1990—1999 
Ай Сугияма провела первый матч в профессиональном турнире в 15 лет в Токио (турнир Nichirei International) в парном разряде.
В 1992 году впервые вышла в основную сетку турнира WTA в одиночном разряде и выиграла по одному турниру ITF в одиночном и парном разрядах. На турнире в Осаке, находясь на 554 месте в рейтинге WTA, победила последовательно трёх соперниц, имевших более высокий рейтинг, прежде чем уступить 25-й ракетке мира Кимико Датэ.

В 1994 году Сугияма выиграла свой первый турнир в парном разряде (Открытый чемпионат Японии, с Мами Доносиро). В октябре того же года она впервые вошла в первую сотню теннисисток мира по рейтингу, а через месяц дошла до финала турнира в Сурабае в одиночном разряде. В 1995 году она вышла в 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции; дойдя до финала турнира в Окленде, в ноябре она впервые вошла в число 50 сильнейших теннисисток в одиночном разряде. В 1996 году она одержала первые в карьере победы над теннисистками из первой десятки рейтинга: Яной Новотной (десятая ракетка мира на момент встречи) и Анке Хубер (пятая, в третьем круге Уимблдона). На Олимпиаде в Атланте в одиночном разряде она доходит до третьего круга, где уступает Новотной. В паре с Кёко Нагацукой они выбывают из борьбы уже в первом круге. В этом же году со сборной Японии она добивается наивысшего для себя успеха, дойдя до полуфинала Кубка Федерации, где её команда проиграла 5-0 сборной США.

В 1997 году Сугияма выигрывает первый турнир в одиночном разряде, у себя на родине в Токио. Ещё дважды она играла в финале, в том числе в турнире I категории в Москве, где победила в полуфинале девятую ракетку мира Аранчу Санчес Викарио. В итоге в ноябре она вошла в двадцатку сильнейших теннисисток мира.

В 1998 году Сугияма выигрывает четыре турнира в парах, все с Еленой Лиховцевой (Россия), и два в одиночном разряде. По результатам сезона она впервые попадает в финальный турнир WTA-тура в парном разряде. На следующий год они с Лиховцевой выигрывают два турнира WTA, играют в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции и снова попадают в финальный турнир года; Сугияма также впервые выходит в финал турнира Большого шлема: в смешанном парном разряде они с индийцем Бхупати побеждают в Открытом чемпионате США.

2000—2009 
За 2000 год Сугияма выигрывает семь турниров в парном разряде, шесть из них с Жюли Алар-Декюжи, в том числе и свой первый титул в турнирах Большого шлема, завоёванный на Открытом чемпионате США, а также два турнира I категории. Они также выходят в финал Уимблдонского турнира и полуфинал Открытого чемпионата Франции. В одиночном разряде Сугияма проходит в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в четвёртом круге четвёртую ракетку мира Мари Пьерс; в четвертьфинале её останавливает Дженнифер Каприати. На Олимпиаде в Сиднее она выбывает из борьбы в одиночном разряде уже в первом круге, проиграв Елене Докич, а в парах они с Наной Мияги побеждают в первом круге пару из Индонезии, а во втором проигрывают таиландкам. В октябре Сугияма поднимается на первую строчку в рейтинге теннисисток, выступающих в парах, став первой японкой, добившейся этого успеха.

Ещё одним удачным годом в карьере Сугиямы становится 2003 год. Со своей новой партнёршей Ким Клейстерс она выигрывает восемь турниров в парном разряде, в том числе два турнира Большого шлема: Открытый чемпионат Франции и Уимблдон. В обоих турнирах Большого шлема они обыгрывают в финале испано-аргентинскую пару Руано Паскуаль—Суарес. Она также выигрывает два турнира в одиночном разряде и доходит до 1/8 финала в трёх из четырёх турниров Большого шлема. В итоге она попадает в итоговый турнир WTA-тура и в одиночном, и в парном разрядах. В одиночном разряде она выигрывает один матч из трёх на групповом этапе (у второй ракетки мира Жюстин Энен) и не выходит в плей-офф. В парах они с Клейстерс доходят до финала, где уступают Руано Паскуаль и Суарес.

Благодаря своим успехам в 2003 году Сугияма входит в десятку лучших теннисисток-одиночниц и в феврале 2004 года, после очередного выигранного турнира, занимает высшую в своей карьере восьмую позицию в рейтинге в одиночном разряде. В этом году она ещё раз выходит в четвертьфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (на Уимблдоне), а в Открытом чемпионате США снова выходит в четвёртый круг. В парах, расставшись с Клейстерс, она проводит достаточно невыразительный по своим меркам сезон, но всё же выигрывает два турнира и выходит в финал Уимблдонского турнира с южноафриканкой Лизель Хубер. На Олимпиаде в Афинах в паре с Синобу Асагоэ они, будучи посеяны пятыми, доходят до полуфинала, где уступают испанской паре Мартинес—Руано Паскуаль. В матче за бронзовые медали они проигрывают аргентинкам Суарес и Тарабини. В одиночном разряде Сугияма, посеянная под восьмым номером, снова проигрывает в первом круге.

Последние успехи Сугиямы в турнирах были достигнуты в паре с Даниэлой Гантуховой и Катариной Среботник. С Гантуховой она выиграла три турнира и ещё семь раз играла в финале, в том числе дважды в турнирах Большого шлема. Со Среботник они выиграли четыре турнира и ещё четыре раза выходили в финал, включая два турнира Большого шлема и итоговый турнир WTA-тура 2007 года. Последний раз Сугияма попала в финал турнира Большого шлема в 2009 году в Австралии с Гантуховой. На Олимпиаде в Пекине она в паре с Аюми Моритой проиграла во втором круге будущим чемпионкам Винус и Серене Уильямс 5-7, 2-6.

В 2009 году Сугияма заявила о намерении завершить участие в теннисных соревнованиях после турнира Toray Pan Pacific Open в сентябре в Токио, где она проиграла в первом же круге в одиночном разряде, но в парах дошла до финала (с Даниэлой Гантуховой). К этому моменту они с Гантуховой входили в число восьми сильнейших пар мира, а сама Сугияма занимала шестую строчку в рейтинге сильнейших теннисисток в парном разряде.

Выступления за сборную 
В рамках Кубка Федерации Ай Сугияма провела за сборную Японии 47 игр. Её высшим достижением был выход в полуфинал Мировой группы, где японки проиграли американкам 5-0. В парном разряде она одержала 12 побед при пяти поражениях, в одиночном на её счету 13 побед и 17 поражений. Среди соперниц, которых ей удалось обыграть в одиночных встречах, — Мари Пьерс (в 1997 году) и Урсула Радваньская (в 2009 году).

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (13)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (7)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (10)

Победы (3)

Поражения (7)

Финалы Итогового турнира WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (71)

Победы (38)

Поражения (33)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Индивидуальные достижения 
 Ай была обладательницей рекорда женского профессионального тура по количеству сыгранных подряд основных сеток турниров Большого шлема в одиночном разряде (62). В 2022 году этот рекорд был превзойдён Ализе Корне.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Японии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде